Rozpraszanie do przodu (forward-scattering) - rozpraszanie, w wyniku którego cząsteczki lub promieniowanie opuszczają materię poruszając się w kierunku odchylonym od pierwotnego o kąt mniejszy niż 90°.

Zobacz
Rozpraszanie wsteczne

Fizyka materii skondensowanej